Рюкерсдорф (Нижняя Лужица) — коммуна в Германии, в земле Бранденбург.
 Рюкерсдорф (Тюрингия) — коммуна в Германии, в земле Тюрингия.